Arenysaurini es una tribu propuesta de dinosaurios hadrosáuridos lambeosaurinos que vivieron a finales del período Cretácico, durante el Maastrichtiano, en lo que hoy es Europa y África del Norte. Fue propuesto por Longrich et al. (2020) en su descripción de Ajnabia. Se define como todos los lambeosaurinos más cercanos a Arenysaurus ardevoli que Tsintaosaurus spinorhinus, Parasaurolophus walkeri o Lambeosaurus lambei.

Cladograma de Longrich et al. (2020).

Referencias 

Lambeosaurinae
Dinosaurios de Europa
Dinosaurios de África
Dinosaurios del Cretácico